Petalosarsia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Stebbing 1893. Petalosarsia ingår i familjen Pseudocumatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Petalosarsia